Scaramouche, personatge de la commedia dell'arte
 Scaramouche (novel·la), escrita per Rafael Sabatini i publicada el 1921
 Scaramouche (Sibelius), Op. 71, música incidental de Jean Sibelius
 Scaramouche (Dagoll Dagom), musical de Dagoll Dagom
 Scaramouche (pel·lícula de 1923), dirigida per Rex Ingram
 Scaramouche (pel·lícula de 1952), dirigida per George Sidney